Hildanus (von lateinisch hildanus „aus Hilden stammend“) steht für:

  Guilielmus Fabricius Hildanus (Wilhelm Fabry aus Hilden)
 die Süßwarenfabrik Hildanus, Kanold in Hilden
 Hildanus I., Beiname von Bernhard Nathanael Gottlob Schreger
 Hildanus II., Beiname von Maximilian Joseph von Chelius